, nom commun formé des racines anglaises  et  , signifiant le paon , est utilisé communément comme patronyme, comme toponyme et comme qualificatif dans les pays anglo-saxons.

Patronyme 
 Alexander Peacock (1861-1933), homme politique australien ;
 Andrew Peacock (1939-2021), homme politique australien ;
 Ann Peacock (1945-), scénariste américano-sud-africaine ;
 Darren Peacock (1968-), footballeur anglais ;
 Dr. Peacock (1988-), DJ néerlandais ;
 Doug Peacock (1942-), écrivain américain ;
 Gavin Peacock (1967- ), footballeur anglais ;
 George Peacock (1791-1858), mathématicien anglais ;
 Irene Peacock, (1892-1978), joueuse de tennis sud-africaine (Union de l'Afrique du sud) des années 1920 ;
 Richard Peacock, industriel britannique, cofondateur de la firme Beyer-Peacock ; 
 Bernard (Bernie) Peacock (1921-1997), clarinettiste et saxophoniste alto américain ;
 Gary Peacock (1935-2020), contrebassiste de jazz américain ;
 Annette Peacock, (née Coleman en 1941), son épouse, pianiste et chanteuse américaine ;
 Alan Peacock, (né en 1937), ancien footballeur de l'équipe d'Angleterre ;
 John Peacock, cosmologiste britannique ;
 Shane Peacock (né en 1957), journaliste et romancier canadien, auteur de romans policiers pour adultes et pour la jeunesse ;
 
 Thomas Love Peacock (1785-1866), homme de lettres ;
 Thomas Reid Peacock (1866-1937), architecte écossais ; 
 Zachery Peacock (né en 1987), basketteur américain.

Cinéma 
 Peacock, un film américain de Michael Lander de 2010 ;
Emmanuelle, un film de Just Jaeckin de 1974 (le légendaire fauteuil Peacock en rotin de l'affiche).

Zoologie 
 Peacock bass, nom vulgaire de plusieurs espèces d'eau douce tropicale du genre  originaires de l'Amazone.

Marine 
 Classe Peacock, classe de corvette de type patrouilleur extracôtier construit initialement pour la Royal Navy ;
 Le Peacock, un narrowboat britannique de 1915 opérant sur les fluviales.

Astronomie 
 Désigne parfois Alpha Pavonis.

Musique 
 Peacock, un single de l'album Teenage Dream de la chanteuse pop américaine Katy Perry ;
 Peacock Tail, un morceau de l'album The Campfire Headphase du groupe écossais Boards of Canada ;
 Apache Rose Peacock,  un morceau de l'album Blood Sugar Sex Magik du groupe américain Red Hot Chili Peppers ;
 The Peacock, un morceau de l'album The Rip Tide du groupe de musique folk américain Beirut.

Littérature
 Les Peacocks, un cercle littéraire fondé par Blanche Rousseau, Marie Closset et Marie Gaspar vers 1910 à Bruxelles.

Bande-dessinée 

 Mr Peacock, un pasteur apparaissant dans l'album de Tintin Les Cigares du Pharaon.

Autre 
 Peacock, le service de streaming du groupe NBCUniversal.

Notes et références 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre